Полуторалинейная форма — обобщение понятия билинейной формы. Как правило под полуторалинейной формой подразумевают функцию f(x, y) от двух векторов векторного пространства  над полем  со значениями в этом поле, если она линейная как функция  при каждом фиксированном  и полулинейная как функция  при каждом фиксированном . Требование полулинейности по  означает, что выполнены следующие условия:
 
 
Так определённые формы естественным образом возникают в приложениях к физике.

Существует обобщение на случай, когда векторное пространство рассматривается над произвольным полем, тогда комплексное сопряжение заменяется на произвольный фиксированный автоморфизм поля. В проективной геометрии иногда рассматривают ещё большее обобщение, когда вместо векторного пространства используется модуль над произвольным телом .

Договорённости о порядке аргументов 
В приведённом в преамбуле определении выполнена линейность по первому аргументу и полулинейность по второму. Такая договорённость часто используется в математической литературе. Стоит, однако, отметить, что в физической литературе чаще используется полулинейность по первому аргументу, эта договорённость проистекает из введённых Дираком в квантовой механике обозначений бра и кет.

В комплексном векторном пространстве 
Отображение  в комплексном векторном пространстве  называется полуторалинейным, если:
 
для всех  и всех  Здесь под  подразумевается число, комплексно сопряжённое к числу 

Комплексную полуторалинейную форму можно также рассматривать как комплексное билинейное отображение

где  — комплексно-сопряжённое векторное пространство к пространству 

Для фиксированного  отображение  является линейным функционалом на , то есть элементом двойственного пространства . Аналогично, отображение  при фиксированном  является антилинейным функционалом на 

Для любой комплексной полуторалинейной формы  можно рассмотреть вторую форму  по формуле:

В общем случае  и  будут различны, а их матрицы эрмитово-сопряжены. Если формы совпадают, говорят, что  эрмитова. Аналогично, если они противоположны друг другу, то говорят, что  косоэрмитова.

Матричное представление 
Пусть  — конечномерное комплексное векторное пространство, тогда для любого базиса  полуторалинейную форму  можно представить при помощи матрицы  по следующей формуле:

Элементы матрицы  определяются из условия

Эрмитовы формы 
Эрмитова форма (также полуторалинейная симметрическая форма) — это полуторалинейная форма  на комплексном пространстве  такая, что

В случае положительной определённости такой формы (определяемой аналогично билинейному случаю) говорят об эрмитовом скалярном произведении. Стандартное эрмитово произведение задаётся формулой

Пару из векторного пространства и определённой на нём эрмитовой формы  называют эрмитовым пространством, а в положительно определённом случае — комплексным гильбертовым пространством. При записи эрмитовой формы в произвольном базисе получается эрмитова матрица.

При применении эрмитовой формы к одному и тому же вектору

всегда получается вещественное число. Можно показать, что комплексная полуторалинейная форма эрмитова тогда и только тогда, когда соответствующая квадратичная форма вещественна для всех

Косоэрмитовы формы 
Косоэрмитова форма — это полуторалинейная форма  на комплексном пространстве  такая, что

Каждую косоэрмитову форму можно представить как эрмитову, умноженную на . 

При записи косоэрмитовой формы в произвольном базисе получается косоэрмитова (антиэрмитова) матрица.

При применении косоэрмитовой формы к одному и тому же вектору

всегда получается чисто мнимое число.

Над кольцом с делением 
Понятие полуторалинейной формы допускает обобщение на произвольное кольцо с делением. В коммутативном случае это область целостности, в некоммутативном чаще всего используется частный случай, когда кольцо является телом. В коммутативном случае в дальнейшем тексте все антиавтоморфизмы можно считать просто автоморфизмами, так как эти понятия совпадают для коммутативных колец.

Определение 
Пусть  — кольцо с делением, а  — фиксированный  этого кольца. Тогда -полуторалинейная форма на левом -модуле  — это билинейное отображение  такое, что для любых  из модуля  и любых скаляров  из  выполнено:

Ортогональное дополнение 
Для данной полуторалинейной формы  на модуле  и подмодуля  модуля  ортогональным дополнением  называется
 

Аналогично, говорят, что элемент  ортогонален элементу  по отношению к форме , если . Это обозначают как , или просто , если форма ясна из контекста. Это отношение не обязательно симметрично, то есть из  не следует . Если для всех  из  следует , то форму называют рефлексивной.

Пример 
Пусть  — трёхмерное векторное пространство над конечным полем , где  — степень простого числа. Пусть два вектора  и  заданы координатами в стандартном базисе  и . Тогда можно определить отображение  формулой:
 
Отображение  — автоморфизм , являющийся инволюцией. Отображение  является -полуторалинейной формой. Эта форма эрмитова, а матрица , соответствующая этой форме в стандартном базисе — это просто единичная матрица.

См. также 
 Билинейная форма
 Линейная форма
 Эрмитова форма
 *-алгебра

Примечания

Литература 
 Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия, — Физматлит, Москва, 2009.

Внешние ресурсы 
 

Линейная алгебра
Функциональный анализ